The Conspiracy est le titre de plusieurs films :
 The Conspiracy, film américain, réalisé par Allan Dwan, sorti en 1914
 The Conspiracy, film américain, réalisé par Henry MacRae, sorti en 1916
 The Conspiracy, film américain, réalisé par Christopher MacBride, sorti en 2012